Kravčuk (Кравчук) je příjmení odvozené od povolání krejčího (ukrajinsky: кравець, kravec), a doplněné ukrajinským sufixem  -чу́к (-čuk). Na počátku třetího milénia jej na Ukrajině nosilo přes 52 tisíc osob. Existuje více encyklopedicky významných nositelů tohoto příjmení:

Andrej Kravčuk (* 1962) – ruský režisér a scenárista,
EL Kravčuk (* 1977) – ukrajinský zpěvák a herec, 
Igor Kravčuk (* 1966) – ruský lední hokejista,
Konstantin Kravčuk (* 1985) – ruský tenista,
Leonid Kravčuk (1934–2022) – první ukrajinský prezident,
Michail Kravčuk (1892–1942) – ukrajinský matematik,
Valentyn Kravčuk (* 1944) – ukrajinský veslař.

Reference 

Ukrajinská příjmení